José Gonçalves (1985) – calciatore portoghese
 José Gonçalves (1989) – ciclista portoghese